Джимми Антонио Мартинес (; 26 января 1997 года, Лаха, Чили) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитник. В настоящее время выступает за чилийский клуб «Уачипато».

Клубная карьера 
Мартинес является воспитанником «Уачипато». С 2015 года — игрок основной команды. 5 апреля 2015 года дебютировал в чилийской Примере в поединке против «Кобрелоа», выйдя на замену на 65-й минуте вместо Хуана Карлоса Эспиносы. Менее чем через минуту после выхода Мартинеса на замену с поля при счёте 1:0 в пользу «Кобрелоа» был удалён вратарь «Уачипато» Фелипо Нуньес. Дебютанту Мартинесу пришлось занять место в воротах, и в следующие 25 минут он пропустил пять голов. В том сезоне Мартинес ещё лишь раз сыграл в чемпионате Чили, и только в сезоне 2016/2107 стал играть регулярно, проведя 17 матчей в чемпионате, из которых семь в стартовом составе.

Выступления за сборную 
Мартинес рассматривался в качестве кандидата на поездку со сборной Чили на чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2017, проходивший в Эквадоре, но из-за полученной накануне травмы он вынужден был пропустить турнир.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Чили
Игроки ФК «Уачипато»